Курчавка отогнутая () — многолетние ветвистые кустарники рода Курчавка.

Биологическое описание 
Растопыренно-ветвистый невысокий кустарник 50-80 см высотой. Ветви тонкие, прямые, с желтовато- или красновато-бурой корой, покрытой беловатой растрескивающейся кожицей, удлиненные, вверх направленные, обычно без колючек.

Листья короткочерешковые, мелкие, 4-8 мм длиной, округлосердцевидные, овальные, эллиптические.

Соцветие — боковая кисть. Несколько кистей, обычно 2-6, собраны пучками в пазухах листьев. Околоцветник ярко-розовый с белыми краями, при плодах около 8 мм длиной.

Плод — орешек яйцевидный, к верхушке суженный, несколько сплюснутый, светло-бурый.

Цветение в мае-июле, плодоношение в августе.

Распространение 
Распространена в Крыму, Причерноморье, низовьях Дона, Волги, в Дагестане и Восточном Закавказье, в бассейне Эльбы и Урала, Мугоджарах, Прибалхашье и Зайсанской котловине.

Экология 
Ксерофит, кальциефил. Встречается на обнажениях мела на склонах любой экспозиции и на меловом субстрате любого характера, однако лучше развивается на мелах с примесью мелкозема. Растет на сухих каменистых и меловых склонах, по обрывам, на глинистых почвах по днищам оврагов, по морскому побережью. Вид, близкий к курчавке колючей.

Статус 
2 (U) — уязвимый вид. Исчезает в результате выпаса скота и эрозии склонов, при разработках мела.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Кунграда
 Курчавка отогнутая
 Флора Крыма
 Изображения на сайте MolBiol.ru

Гречишные
Кустарники